Lliga Musulmana del Pakistan (del seu nom en anglès Pakistan Muslim League), partit polític històric del Pakistan
 Partit Marxista-Leninista (Reconstrucció Comunista), partit polític d'Espanya
 Producte marginal del treball (del seu nom en italià Produttività Marginale del Lavoro), mesura de la variació de la producció, en Economia, en funció del factor treball
 Proteïna de leucèmia promielocítica (del nom en anglès Promyelocytic Leukemia), gen localitzat al cromosoma 15
 pml també és el codi ISO 639-3 de la lingua franca, pidgin usat a la Mediterrània fins a mitjans del segle XIX